Rusakova, gora kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gora Rusakova, 
 Imingfjellet, Antarktis, 

Robotskapade Antarktisförgreningar